Escherode ist der Name folgender Dörfer:
 Escherode (Staufenberg), Gemeinde Staufenberg, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Escherode (Niedertrebra), Gemeinde Niedertrebra, Landkreis Weimarer Land, Thüringen

Siehe auch:
 Eschenrode
 Epschenrode